Суперкубок Турции по футболу 2017 года () — 43-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2016/17 «Бешикташ» и обладатель Кубка Турции 2016/17 «Коньяспор». Встреча состоялась 6 августа 2017 года в Самсуне, на стадионе 19 мая.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2017 на сайте Турецкой футбольной федерации

2017
ФК «Коньяспор»
Матчи ФК «Бешикташ»
Спорт в Турции в 2017 году
Август 2017 года
События 6 августа
Спорт в Самсуне
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017